Seguidores do economista marxista polonês Michael Kalecki.
Segundo seus seguidores, Kalecki desenvolveu independemente e antes de Keynes, muito de suas teorias, principalmente o Princípio da Demanda Efetiva. Muitos keynesianos se consideram na verdade kaleckianos.

História do pensamento econômico
Ideologias econômicas
Desenvolvimento econômico
Economia marxiana